Сезон 1998/1999 стал для Реал Мадрида 68-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Спонсоры

Форма 

 Поставщик:  / Спонсор:

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1998